

Architettura 
 Maison de la Radio – stazione radiofonica di Ixelles, in Belgio
 Maison de la Radio – stazione radiofonica di Parigi, in Francia

Altro 
 Maison de la Radio Flagey – società che gestisce la Maison de la Radio di Ixelles